

San Dimas – città di Durango

San Dimas – città della California